boulevard de l'Ouest, voie du Raincy ;
 boulevard de l'Ouest, voie de Rouen.